Ljutići je lahko:
 Ljutići, Hrvaška
 Ljutići, Črna gora